Zehn Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Alert.

 Die erste HMS Alert war ein Kutter mit 10 Kanonen, der 1777 vom Stapel lief und 1778 von der französischen Fregatte Junon genommen wurde. 
 Die zweite HMS Alert war eine Brigantine mit 14 Kanonen, die 1779 von Stapel lief und deren Verbleib nicht feststellbar ist. 
 Die dritte HMS Alert war eine Sloop, die 1793 vom Stapel lief und 1794 von der französischen Fregatte Unité genommen wurde. 
 Die vierte HMS Alert war ursprünglich das Handelsschiff Oxford. Sie wurde 1804 von der Royal Navy erworben und zu einer Sloop mit 18 Kanonen umgebaut. Sie wurde 1812 von der amerikanischen Fregatte USS Essex genommen.
 Die fünfte HMS Alert war eine Sloop mit 18 Kanonen, die 1813 vom Stapel lief und 1832 verkauft wurde. 
 Die sechste HMS Alert war eine Brigantine mit 10 Kanonen, die 1833 vom Stapel lief und deren Verbleib nicht feststellbar ist. 
 Die siebte HMS Alert war eine Sloop mit Schraubenantrieb, die 1857 vom Stapel lief, an zwei britischen Polarexpeditionen (darunter George Nares äußerst erfolgreiche Expedition im Kanadisch-arktischen Archipel, die in der erstmaligen Durchfahrt der Nares-Straße gipfelte) teilnahm, 1884 den USA für eine Suchexpedition zur Verfügung gestellt wurde und ab  1885 in der kanadischen Küstenwache zum Einsatz kam. Sie wurde 1895 zum Abwracken versteigert. Nach dem Schiff ist auch die nördlichste dauernd bewohnte Siedlung der Erde, Alert auf der Ellesmere-Insel, benannt.
 Die achte HMS Alert war eine Sloop, die 1894 vom Stapel lief und 1926 verkauft wurde, 
 Die neunte HMS Alert war eine Fregatte, die 1945 unter dem Namen HMS Dundrum Bay vom Stapel lief. 1946 wurde sie in ein Kurierschiff umgebaut und in HMS Alert umbenannt. Sie wurde 1971 abgewrackt. 
 Die zehnte HMS Alert war ein Flottentender, der 1968 unter dem Namen HMS Loyal Governor (A510) für den Royal Naval Auxiliary Service vom Stapel lief und 1974 von der Royal Navy übernommen und in HMS Alert umbenannt wurde. 1986 ging sie als Lydford (A251) an den Royal Maritime Auxiliary Service über und wurde 1996 in Privatbesitz verkauft.

Weblinks
HMS Alert
Ships of the World:An Historical Encyclopedia: HMS Alert (1857)
Fisheries and Oceans Canada: The Alert (1857)
 R0YAL NAVAL AUXILIARY SERVICE (RNXS) 1962 – 1994: HMS Alert (Loyal Governor)

Alert